Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА 2004/05.

В рамках квалификации было проведено три раунда. В зависимости от еврокубкового коэффициента, который имеют клубы, команды стартуют с определённого раунда. Клубы, имеющие более высокий коэффициент, имеют преимущество при жеребьёвке.

Команды, проигравшие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, примут участие в первом раунде Кубка УЕФА.

Первый квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 25 июня 2004 года в Ньоне.

Первые матчи прошли 13-14 июля, ответные — 21 июля 2004 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 25 июня 2004 года одновременно с жеребьёвкой первого раунда.

Звёздочкой обозначены клубы с коэффициентом обыгранного соперника.

Первые матчи прошли 27—28 июля, ответные — 4 августа 2004 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 30 июля 2004 года в Ньоне.

Звёздочкой обозначены клубы с коэффициентом обыгранного соперника.

Первые матчи прошли 10-11 августа, ответные — 24-25 августа 2004 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2004/2005